Storsjön – piąte pod względem powierzchni jezioro Szwecji, położone w Jämtland
 Storsjön – jezioro w Gästrikland